Philotas (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Philotas, le fils de Parménion exécuté par Alexandre le Grand ;
 Philotas de Macédoine, le père de Parménion ;
 Philotas, poète dithyrambique et musicien ;
 Philotas, un général macédonien au service d'Alexandre le Grand. Il est nommé satrape de Cilicie à la mort du roi en 323 av. J.-C.
Philotas, il commande la garnison macédonienne à Cadmée. Il effectue une sortie contre les Thébains en déroute.